Zwischen Himmel und Erde – film del 1913 diretto da Otto Rippert
Zwischen Himmel und Erde – film del 1934 diretto da Franz Seitz 
Zwischen Himmel und Erde – film del 1942 diretto da Harald Braun